Каризо де Рубиос има више значења:

 Каризо де Рубиос (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Каризо де Рубиос (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику